Abborrträsket kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Sverige

Uppland 
Abborrträsket, Uppland, sjö i Nacka kommun, 
Abborrträsks naturreservat vid denna sjö,

Ångermanland 
Abborrträsket, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun,  (9,21 ha)

Västerbotten 
Nörd-Abborrträsket, sjö i Skellefteå kommun,  (18 ha)
Sör-Abborrträsket, sjö i Skellefteå kommun,  (33,6 ha)
Abborrträsket, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (3,8 km²)

Norrbotten 
Abborrträsket (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Abborrträsket (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (5,6 ha)
Abborrträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (10,9 ha)
Abborrträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (45,7 ha)
Lill-Abborrträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (13,3 ha)
Abborrträsket (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (32,1 ha)
Abborrträsket (Överkalix socken, Norrbotten, 738102-179853), sjö i Överkalix kommun,  (7,6 ha)
Abborrträsket (Överkalix socken, Norrbotten, 739035-179114), sjö i Överkalix kommun,  (5,8 ha)

Lappland 
Abborrträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726546-166678), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (46,7 ha)
Abborrträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727063-163391), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (50,6 ha)
Västra Abborrträsket, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (54,1 ha)
Abborrträsk, ort vid denna sjö, 
Östra Abborrträsket, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (63,7 ha)
Abborrträsket (Gällivare socken, Lappland, 741362-171230), sjö i Gällivare kommun, 
Abborrträsket (Gällivare socken, Lappland, 745111-169611), sjö i Gällivare kommun,  (54,9 ha)
Abborrträsket (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (23,5 ha)
Lill-Abborrträsket, sjö i Jokkmokks kommun, 
Stor-Abborrträsket, sjö i Jokkmokks kommun,  (10,3 ha)
Abborrträsket (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun, 
Abborrträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (2,17 km²)
Djup-Abborrträsket (Lycksele socken, Lappland, 716208-161111), sjö i Lycksele kommun,  (18,7 ha)
Djup-Abborrträsket (Lycksele socken, Lappland, 716797-162512), sjö i Lycksele kommun,  (58,5 ha)
Abborrträsket (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (35,7 ha)
Abborrträsket (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (29,8 ha)
Abborrträsket (Sorsele socken, Lappland, 727222-160734), sjö i Sorsele kommun, 
Abborrträsket (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn